De negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op vrijdag 25 juli 2014 en ging van Maubourguet naar  Bergerac over een afstand van 208,5 kilometer.

Verloop 
Cyril Gautier startte met een aanval, en kreeg Arnaud Gérard, Martin Elmiger en Tom-Jelte Slagter mee. Rein Taaramäe kon later nog aansluiten. De groep kreeg niet veel voorsprong, ongeveer 2'30".

Slagter viel aan 32 kilometer voor de finish. De rest van de kopgroep werd tien kilometer later bijgehaald door het jagende peloton. Jan Bakelants viel aan, maar kon niet ver weg komen. Bij het begin van de klim had Slagter nog vijftien seconden voorsprong. Het peloton viel hier in stukken, vooral door de smalheid van de weg. Bovenaan had Slagter gezelschap gekregen van zijn teamgenoot Ramūnas Navardauskas, maar hun voorsprong op het eerste deel van het peloton was gering.

Kort later liet Slagter zich afzakken, en was Navardauskas dus alleen over. Hij hield lange tijd een voorsprong van ongeveer twintig seconden. Net binnen de drie kilometer was er een val in het peloton met onder meer Peter Sagan, Laurens ten Dam, Romain Bardet en Leopold König. Aan de finish wist Navardauskas de leiding te houden, zeven seconden voor de sprint waarin John Degenkolb nipt Alexander Kristoff wist voor te blijven.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
  De route van de 19e etappe op www.letour.fr

19
Sportevenement in Nouvelle-Aquitaine
Sport in Dordogne
Bergerac